Goudy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Frederic Goudy (1865-1947), imprimeur et designer américain
Todd Goudy, homme politique provincial canadien de la Saskatchewan 
 (1824-1893), homme politique démocrate américain
 (né en 1975), coureur automobile français

Voir aussi
Goudy, police d'écriture garalde

Homonymie de patronyme